L'uovo – album discografico di Alberto Fortis del 1991
L'uovo – cortometraggio del 1995 diretto da Moustapha Dao
L'uovo – racconto di Dino Buzzati contenuto nella raccolta Il colombre e altri cinquanta racconti
Teatro Stabile d'Innovazione L'Uovo – associazione teatrale con sede all'Aquila